Шостаки́ (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Вишневского сельсовета, до 2016 года входила в состав Войстомского сельсовета.

Расположена у восточной границы района к северо-востоку от реки Ганутка. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 15 км, до центра сельсовета агрогородка Войстом по прямой — 5,5 км. Ближайшие населённые пункты — Дервели, Острово, Угляны.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 38 человек.

В основе названия лежит дохристианское личное имя Шостак (шестой сын в семье).

Через Шостаки проходит автомобильная дорога республиканского значения  Борисов — Вилейка — Ошмяны. Также из деревни начинается автодорога местного значения  Шостаки — Мицкевичи — Студенец.

Через деревню проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Вилейка
 Сморгонь — Вишнево
 Сморгонь — Мицкевичи
 Сморгонь — Ордея
 Сморгонь — Свайгини

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района